Воло́ка () — село в Глыбокском районе Черновицкой области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3035 человек. Почтовый индекс — 60413. Телефонный код — 3734. Код КОАТУУ — 7321080901.

Местный совет 
60413, Черновицкая обл., Глыбокский р-н, с. Волока

Известные жители и уроженцы 
 Довгей, Мария Прокофьевна (1934—2004) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 Волока на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Черновицкой области 

Населённые пункты Глыбокского района